Haagsche Cricket Club - Opgericht mei 1878
 Hockeyclub Capelle - Opgericht december 1972
 Hepatocellulair carcinoom - Een van de soorten leverkanker
 Hobby Computer Club - Computerclub in Nederland
 Homebrew Computer Club - Computerclub in Californië